Nekoč pred davnimi časi v Čudežni deželi je spin-off serije Nekoč pred davnimi časi. Serijo so ustvarili Edward Kitsis, Adam Horowitz, Zack Estrin in Jane Espenson. Predvajana je bila od leta 2013 do leta 2014. Serija govori o Alici in njenih dogodivščinah v Čudežni deželi.

Fantazijske televizijske serije
Ameriške televizijske serije
Televizijske serije leta 2013